Kwatta (Suriname), een plaats, ressort en voormalige plantage in het Surinaamse district Wanica
 Kwatta (cultuur), een pre-Columbiaanse inheemse cultuur in Suriname
 Kwatta (merk), een Belgisch chocolademerk
 Kwatta, een andere naam voor de Bosduivel, een Zuid-Amerikaanse slingeraap
 Kwatta (theatergezelschap), een Nederlands jeugdtheatergezelschap